Вересо́чь () — украинский топоним.
 Вересочь — село, Куликовский район, Черниговская область, Украина.
 Вересочь — река, приток Десны, Черниговская область, Украина.
 Вересочь — железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги Украины.